AKG est un signe qui peut signifier :
 Asian Kung-fu Generation, un groupe de rock japonais ;
 AKG Acoustics, une marque d'équipements audio du groupe Harman International ;
 .